

Persone

 Antonello Pizzolato, giocatore di calcio da tavolo italiano
 Antonino Pizzolato, sollevatore italiano
 Fabio Pizzolato, atleta italiano, specializzato nel salto con l'asta
 Giuseppe Pizzolato, librettista italiano
 Henrique Pizzolato, sindacalista e politico italo-brasiliano
 Marianna Pizzolato, mezzosoprano italiana
 Nic Pizzolatto, scrittore e sceneggiatore statunitense
 Orlando Pizzolato, ex atleta italiano, specializzato nella maratona